Schild est un nom commun allemand et un nom propre germanique qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Schild est un nom commun allemand qui signifie « bouclier ».

Patronyme 

  (1921-1977), physicien américain spécialisé dans la relativité générale ;
 André Schild (1910-1981), linguiste suisse ;
 Bernadette Schild (1990-), skieuse alpine autrichienne ;
  (1920-), rabbin canadien ;
 Hermann Schild (1913-2006), coureur cycliste allemand ;
 , photographe ;
 Lorine Schild (2005-), patineuse artistique française ;
 Marlies Schild (1981-), skieuse autrichienne ;
 Martina Schild (1981-), skieuse suisse ;
 Morgan Schild (1997-), skieuse acrobatique américaine ;
  (1924-2003), homme d'affaires germano-britannique ;
 Romuald Schild (1936-2021), archéologue ukrainien.

Pseudonyme 

 Pierre Schild (1897-1968), pseudonyme de Pierre Schildknecht, décorateur de cinéma russo-français.

Divers 
Schild peut aussi faire référence à :
 , chaîne suisse de magasins de vêtements rachetée par Globus en 2013 ;
 Schild en vriend (« Bouclier et ami »), mot de passe convenu pendant les Matines de Bruges en 1302 ;
 Métrique de Kerr-Schild, métrique en relativité générale.

Voir aussi 
 Schilt

Patronyme germanique
Patronyme allemand